Néarque est un nom propre qui peut désigner :

Saint chrétien
 Néarque († vers 250) et Polyeucte de Mélitène, martyrs à Mélitène en Arménie sous Valérien ; fêtés localement le 7 janvier.

Autre personnage remarquable
 Néarque (en grec ancien  / ), né en Crète vers 360 av. J.-C., mort à une date inconnue, est un compagnon (hétère) d'Alexandre le Grand.

Références